Avdella (griechisch Αβδέλλα) bezeichnet zwei Dörfer in Griechenland.

 Avdella (Ostmakedonien und Thrakien), Dorf im Gemeindebezirk Metaxades, Gemeinde Didymoticho, Region Ostmakedonien und Thrakien
 Avdella (Westmakedonien), Dorf und Gemeindebezirk, Gemeinde Grevena, Region Westmakedonien